Fellhorn heißen

 Fellhorn (Allgäuer Alpen), , Berg im Allgäu, Bayern, in Deutschland im österreichischen Grenzgebiet 
 Fellhorn (Chiemgauer Alpen), , Berg bei Kössen, Bezirk Kitzbühel, Tirol, unweit der Grenze zu Bayern